

Kalendarium informatyczne 1930 roku 
 Vannevar Bush buduje częściowo elektroniczny analizator różniczkowy

styczeń

luty

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

lipiec

sierpień

wrzesień

październik

listopad

grudzień

Zobacz też 
 informatyka
 historia informatyki

Kalendarium informatyczne
Wydarzenia 1930